Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2004 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 6 по 14 марта 2004 года в Софии, Болгария.

Регламент 
Команды, занявшие первое и второе места, получают право играть во втором дивизионе, а команды, занявшие два поледних места выбывают в квалификационный турнир.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 7 национальных команд — три из Европы, две из Океании и по одной из Азии и Северной Америки. Сборные Болгарии и ЮАР пришли из второго дивизиона, а остальные — с прошлого турнира третьего дивизиона.

Турнир

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Ссылки 
 
 
 

Хоккей
Ю*3
Т
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Болгарии
Хоккей
Хоккей